Катера-тральщики типа  — тип морских катеров-тральщиков болгарского производства, которые являлись основным типом тральщиков Военно-морского флота Болгарии во время Второй мировой войны.

История 
Проект этого катера-тральщика разработал капитан 1-го ранга военно-морского флота Болгарии, инженер П. Пампулов, они производились на флотском арсенале в Варне. Первый катер был заложен на стапеле в 1940 году, спущен на воду и включён в состав флота в 1941 году. До конца августа 1944 года были построены шесть катеров-тральщиков типа МЧК (все они были включены в состав минной флотилии Черноморского флота военно-морских сил страны).

После присоединения Болгарии к Антигитлеровской коалиции в сентябре 1944 года, тральщики МЧК участвовали в разминировании русла реки Дунай и акватории Чёрного моря (разминирование было завершено в 1948 году).

С сентября 1944 до июля 1945 года было построено ещё четыре катера. В общей сложности, было построено 13 катеров этого типа, последний из которых был завершён и передан флоту в 1947 году.

После окончания войны международная обстановка на границах Болгарии оставалась сложной в связи с началом «холодной войны» и продолжавшейся гражданской войной в Греции. 18 марта 1948 года СССР и Болгария заключили договор о взаимопомощи, а 14 мая 1955 года Болгария вошла в Организацию Варшавского Договора и приняла на себя обязательства о стандартизации используемого вооружения и военной техники.

Тем не менее, катера оставались в составе флота до 1957 года, когда семь из них (№ 501, 502, 503, 504, 505, 506 и 507) были переданы пограничным войскам, ещё два передали в гидрографическую службу, и ещё один был передан в ДОСО Бургас. Он получил новый номер (№ 338) и новое название («Ботев»), и использовался в качестве учебного судна.

В 1963 году выведенный из состава флота катер-тральщик МЧК стал экспонатом военно-морского музея в городе Варна.

Использование катеров пограничной охраной продолжалось до 1982 года, когда они были сняты с вооружения по техническому состоянию, однако в гидрографической службе два катера оставались до 1985 года, а катер «Ботев» использовался до 1991 года.

Описание 
МЧК представляет собой 25-тонный цельнометаллический катер длиной 17,3 метра с дизельными двигателями мощностью 100—120 л. с. (первые шесть катеров оснащались двумя немецкими 60-сильными моторами «Мерседес-Бенц», следующие четыре — одним мотором «Deutz», последние — одним советским дизелем 3Д6), вооружение — один 7,92-мм пулемёт MG-34 и трал MPG немецкого производства.

В 1970е годы выработавшие моторесурс немецкие двигатели на всех оставшихся в строю катерах МЧК заменили на советские дизели 3Д6.

Примечания

Литература и источники 
 Георги Антонов. Българският военноморски флот през Отечествената война 1944—1945 г., Варна, издателство «Георги Бакалов», 1985.
 Илия Тодоров. Българските военни кораби 1879—2002. София, издателство «Еър Груп 2000» ООД, 2003.

Тральщики Болгарии